Acryptolaria är ett släkte av nässeldjur. Acryptolaria ingår i familjen Lafoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Acryptolaria